Britam United é um clube de futebol das Bahamas. Seu último registro na primeira divisão nacional foi em 1994–95.

Clubes de futebol das Bahamas